Aleksander Frączkiewicz (1910–1994) – polski muzykolog, teoretyk muzyki i pedagog.
 Aleksander Frączkiewicz (1863–1925) – polski pedagog, dyrektor gimnazjów w Brzeżanach i w Stryju
 Augustyn Frączkiewicz (1796–1883) – polski matematyk, doktor filozofii, profesor matematyki.
 Zbigniew Frączkiewicz (ur. 1946) – polski rzeźbiarz zamieszkały w Szklarskiej Porębie.

Przypisy